МФК «Арсенал» — российский мини-футбольный клуб из Перми. Основан в 2002 году. С сезона 2010/11 играет в Высшей лиге, втором дивизионе в структуре российского мини-футбола.

История 
Клуб основан в 2002 году. В сезоне 2004/05 «Арсенал» впервые участвовал в чемпионате Пермской области, а годом позже дебютировал во второй лиге российского первенства. Уже в своём дебютном сезоне канониры добились повышения в классе.

В первой лиге пермяки провели четыре сезона, пока второе место не позволило им добиться повышения в классе. Сезон 2010/11 они начали в Высшей лиге, втором дивизионе в структуре российского мини-футбола.

Выступления в Чемпионатах России

Ссылки 
 Официальный сайт

Мини-футбольные клубы России
Спортивные клубы Перми